Шушерино — название нескольких населённых пунктов:
 Шушерино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Шушерино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.